Special Delivery ("consegna speciale" in inglese) si può riferire a:

Cinema
Special Delivery, film del 1922 diretto da Fatty Arbuckle
Il postino (Special Delivery), film del 1927 diretto da Fatty Arbuckle
Special Delivery, film del 1946 prodotto dalle United States Army Air Forces
Special Delivery, film del 1976 con Cybill Shepherd e Sorrell Booke
Special Delivery, vincitore dell'Oscar al miglior cortometraggio d'animazione nel 1979
Special Delivery, film del 1999 con Brie Larson, Logan O'Brien e Penny Marshall
Un regalo speciale (Special Delivery), film per la televisione del 2000 con Andy Dick
Special Delivery, film per la televisione del 2008 con Lisa Edelstein e Brenda Song

Letteratura
 Special Delivery, racconto di Damon Knight
 Special Delivery, romanzo di Danielle Steel

Musica
 Special Delivery – album di Polly Brown del 1975
Special Delivery, album dei 38 Special
Special Delivery, album di Dottie West
Special Delivery, album di Milly y los Vecinos
Special Delivery, album jazz degli Special EFX
Special Delivery, brano dei 1910 Fruitgum Company dall'album Indian Giver
Special Delivery, brano dei The Offspring dall'album Conspiracy of One
Special Delivery, brano di G. Dep dall'album di debutto Child of the Ghetto
Special Delivery, EP di Michael Bublé del 2010